

Die News of the World Darts Championship 1968 (offiziell: "News of the World" Individual Darts Championship of England and Wales) war ein Dartsturnier, das am 27. April 1968 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 21. Auflage des Turniers als nationale Meisterschaft. Teilnahmeberechtigt waren die acht Gewinner der regionalen Meisterschaften der Saison 1967/68, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden.

Turniersieger wurde Bill Duddy (The Rose & Thistle, Frimley Green), der im Finale Gerry Feeney (Unicorn Club, Workington) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Alf Jeffries (Pretoria Arms, Pontnewydd) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1968. In: mastercaller.com, abgerufen am 7. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1968
Dartveranstaltung 1968
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace